Джаст () може означати:

 Проєкт Joint Advanced Strike Technology (JAST), який злився з проєктом  (CALF), утворивши програму .
 
 Джаст — член  в «Докторі Хто».
 JAST — японська ігрова компанія, відома грою .